Alessandro Corbelli (né en 1952), baryton italien ;
 Ettore Corbelli (né et mort à des dates inconnues), joueur de football italien, qui évoluait au poste d'attaquant ;
 Laurie Corbelli (née en 1957), joueuse américaine de volley-ball.